El nombre Thomas Murray puede referirse a las siguientes personas:

Thomas Murray, pintor escocés;
Thomas Murray, remero neozelandés nacido en 1969;
Thomas Murray, remero neozelandés nacido en 1994.